

Zoologia 
 American Foxhound – razza canina
 English Foxhound – razza canina

Altro 
 Foxhound – nome in codice NATO per l'aereo russo da combattimento Mikoyan MiG-31. 
 FOXHOUND – gruppo di forze speciali nella serie di videogiochi Metal Gear
 Foxhound – mezzo corazzato dell'esercito britannico